Roberto Paoli – architetto e designer italiano
 Roberto Paoli – critico letterario e ispanista italiano